

Geografia

Austria 
 Breitenfeld – frazione di Göpfritz an der Wild, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Breitenfeld am Tannenriegel – ex comune ora frazione di Schwarzautal, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Breitenfeld an der Rittschein – ex comune ora frazione di Riegersburg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Breitenfeld – ex comune ora frazione di Gardelegen, città nel circondario di Altmark Salzwedel (Sassonia-Anhalt)
 Breitenfeld – ex comune ora frazione di Lipsia, città extracircondariale (Sassonia)
 Breitenfeld – frazione di Markneukirchen, città nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Breitenfeld – ex comune ora frazione di Waldshut-Tiengen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Pagine correlate 
 Battaglia di Breitenfeld – pagina di disambiguazione
 Breitenfelde – comune tedesco nel circondario del ducato di Lauenburg (Schleswig-Holstein)